A Hannoveri-házban több herceg és későbbi uralkodó is viselte ezt a nevet:

 Ernő Ágost hannoveri választófejedelem (1629–1698), György calenberg–göttingeni fejedelem gyermeke, Hannover választófejedelme, I. György brit király édesapja
 Ernő Ágost hannoveri herceg (1674–1728), Ernő Ágost hannoveri választófejedelem gyermeke, Osnabrück hercegérseke
 I. Ernő Ágost hannoveri király (1771–1851), III. György brit király gyermeke, brit és hannoveri királyi herceg, Hannover királya, Cumberland és Teviotdale hercege
 Ernő Ágost hannoveri királyi herceg (1845–1923), V. György hannoveri király gyermeke, hannoveri, brit és braunschweigi herceg, Cumberland és Teviotdale hercege, II. Ernő Ágost néven címzetes hannoveri király
 Ernő Ágost braunschweigi herceg (1887–1953), II. Ernő Ágost címzetes hannoveri király gyermeke, hannoveri és brit herceg, Braunschweig uralkodó hercege, Cumberland és Teviotdale címzetes hercege, III. Ernő Ágost néven címzetes hannoveri király
 Ernő Ágost hannoveri herceg (1914–1987), III. Ernő Ágost címzetes hannoveri király gyermeke, hannoveri, brit és braunschweigi herceg, Braunschweig címzetes uralkodó hercege, Cumberland és Teviotdale címzetes hercege, IV. Ernő Ágost néven címzetes hannoveri király
 Ernő Ágost hannoveri herceg (1954– ), IV. Ernő Ágost címzetes hannoveri király gyermeke, hannoveri és brit herceg, Braunschweig címzetes uralkodó hercege, Cumberland és Teviotdale címzetes hercege, V. Ernő Ágost néven címzetes hannoveri király.
 Ernő Ágost hannoveri herceg (1983– ), V. Ernő Ágost címzetes hannoveri király gyermeke, hannoveri és brit herceg, Braunschweig és Hannover trónörököse.

Erno~ Agost